L'edizione 1946-1947 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'FC Biel-Bienne.

Capocannonieri del torneo furono Lauro Amadò detto Laio (Grasshopper Club Zürich) e Hans Blaser (), con 19 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  FC Biel-Bienne Campione di Svizzera 1946-1947.
  Basilea vincitrice della Coppa Svizzera 1946-1947.
  Young Boys e Urania retrocessi in Lega Nazionale B 1947-1948.

Calendario

Classifica marcatori

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1946 e 1947.
L'Express, annate 1946 e 1947.
L'Impartial, annate 1946 e 1947.
Le Temps, annate 1946 e 1947.
Tribune de Lausanne, annate 1946 e 1947.

Collegamenti esterni
 Stagione 1946/47 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946-1947